Yakumo peut faire référence à :
 Yakumo, un bourg situé à Hokkaidō au Japon ;
 Yakumo, un croiseur cuirassé de la Marine impériale japonaise ;
 Yakumo, un service de train au Japon.